Маабарот (ед. ч.  маабара, мн. ч.  маабарот) — многозначный термин, в переводе с иврита означает «временный лагерь для репатриантов».
 Маабарот — кибуц в центре Израиля, основан в 1932 году румынскими репатриантами.
 Маабарот — транзитные лагеря беженцев в Израиле, существовали в 50-х годах XX века
 «Маабарот» — ежемесячный журнал литературно-публицистического содержания, выпускавшийся с 1919 по 1921 год движением «Ха-Поэль ха-Цаир».

Примечания